Roosevelt steht für:

 Roosevelt (Auto), US-amerikanisches Pkw-Modell
 Roosevelt (Musiker) (* 1990), deutscher Popsänger und Musikproduzent
 Roosevelt Raceway, US-amerikanisches Motorsport-Rennstrecke
 Rio Roosevelt, Fluss im Amazonasgebiet, Brasilien

Roosevelt ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Hathaway Lee Roosevelt (1861–1884), erste Ehefrau von Theodore Roosevelt 
 André Roosevelt (1879–1962), französischer Rugbyspieler
 Anna Curtenius Roosevelt (* 1946), US-amerikanische Archäologin
 Betsey Cushing Roosevelt Whitney (1908–1958), US-amerikanische Kunstsammlerin
 Buddy Roosevelt (1898–1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Cornelius Roosevelt (1794–1871), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Edith Roosevelt (1861–1948), Ehefrau von Theodore Roosevelt
 Eleanor Roosevelt (1884–1962), US-amerikanische Menschenrechtlerin, Ehefrau von Franklin D. Roosevelt
 Ellen Roosevelt (1868–1954), US-amerikanische Tennisspielerin
 Emlen Roosevelt (1857–1930), US-amerikanischer Geschäftsmann, Bankier und Philanthrop

 Grace Roosevelt (1867–1945), US-amerikanische Tennisspielerin
 Isaac Roosevelt (1726–1794), amerikanischer Händler und Politiker
 James Roosevelt (1907–1991), US-amerikanischer General und Politiker
 James Roosevelt I (1828–1900), US-amerikanischer Unternehmer
 James A. Roosevelt (1825–1898), US-amerikanischer Geschäftsmann und Bankier
 James I. Roosevelt (1795–1875), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Julian Roosevelt (1924–1986), US-amerikanischer Segler
 Kermit Roosevelt (1889–1943), US-amerikanischer Forschungsreisender und Geschäftsmann
 Kermit Roosevelt junior (1916–2000), US-amerikanischer Geheimdienstangehöriger
 Kermit Roosevelt III. (* 1971), US-amerikanischer Jurist und Hochschullehrer

 Robert Roosevelt (1829–1906), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Roosevelt (1858–1919), US-amerikanischer Politiker, Präsident 1901 bis 1909
 Theodore Roosevelt junior (1887–1944), US-amerikanischer General
 Theodore Roosevelt senior (1831–1878), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop

Roosevelt ist der Name folgender Orte

in Argentinien:
 Roosevelt (Buenos Aires)

in den Vereinigten Staaten:
 Roosevelt (Alabama)
 Roosevelt (Arizona)
 Roosevelt (Arkansas)
 Roosevelt (Georgia)
 Roosevelt (Kalifornien)
 Roosevelt (Kentucky)
 Roosevelt (Louisiana)
 Roosevelt (Michigan)
 Roosevelt (Minnesota)
 Roosevelt (Missouri)
 Roosevelt (New Jersey)
 Roosevelt (New York)
 Roosevelt (Oklahoma)
 Roosevelt (Texas)
 Roosevelt (Utah)
 Roosevelt (Washington), im Klickitat County
 Roosevelt (Seattle), ein Stadtviertel von Seattle, Washington
 Roosevelt (Wisconsin), im Oneida County
 Roosevelt (Town, Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Roosevelt (Town, Taylor County), Town(ship) in Wisconsin
 Roosevelt Beach (New York)
 Roosevelt City (New Jersey)
 Roosevelt Corners (New York)
 Roosevelt Gardens (Florida)
 Roosevelt Park (Michigan)

Siehe auch:
 Roosevelt County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Roosevelt Township, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Roosevelt Fjelde, Berggebiet in Grönland
 Roosevelt-Insel, Insel in der Antarktis
 Roosevelt Island (New York City), Insel im East River in New York City
 Theodore Roosevelt Lake, Stausee in Arizona, Vereinigte Staaten
 Roosevelt Drive Bridge, historische Brücke in Wisconsin, Vereinigte Staaten, siehe Waukesha County #Historische Objekte
 USS Roosevelt (DDG-80), Zerstörer (Kriegsschiff) der USA
 USS Franklin D. Roosevelt (CV-42), Flugzeugträger der USA
 USS Theodore Roosevelt, drei verschiedene Kriegsschiffe der USA